

Бадья — річка у Республіці Комі, права притока Вуктила
 Бадья — селище, Верхньокамський район, Кіровська область

Див. також 
 Бадьявож
 Баддя